Аббревиатура ПААЗ имеет следующие значения:
 Первоуральский автоагрегатный завод
 Полтавский автоагрегатный завод